Herzensbrecher steht für:

 Herzensbrecher, literarisch ein Verführer von Frauen

Werktitel:
 Der Herzensbrecher, original Affectionately Yours, US-amerikanische Filmkomödie von Lloyd Bacon (1941)
 Die Herzensbrecher, original Heartbreakers, US-amerikanisches Filmdrama von Bobby Roth (1984)
 Herzensbrecher (Film), original Les amours imaginaires, kanadische Filmkomödie von Xavier Dolan (2010)
 Herzensbrecher – Vater von vier Söhnen, ZDF-Fernsehserie (2013–2016)

Siehe auch:
 Heartbreaker (Begriffsklärung)